Ардфиннан — деревня в Ирландии, находится в графстве Южный Типперэри.
 Замок Ардфиннан — средневековый замок, основанный около 1186 года для контроля над рекой возле поселения Ардфиннан.